"Pointe" pode ser:
 Pointe-Noire, cidade do Congo (Brazzaville)
 Broeck Pointe, localidade do Kentucky
 Boca Pointe, localidade da Flórida
 Pointe-à-Pitre, cidade de Guadalupe
 Basse-Pointe, comuna da Martinica
 Pointe Michel, cidade da Dominica
 Pointe Blanche, montanha
 Pointe du Hoc, rochedo francês
 Pointe Denis, lugar no Gabão
 Pointe-à-Raquette, comuna do Haiti
 Pointe-Noire (Guadeloupe), comuna de Guadalupe
 Pointe du Raz, cabo francês
 Grosse Pointe, localidade de Michigan
 Paróquia de Pointe Coupee, na Luisiana

Desambiguações de topônimos